James Webb puede referirse a:

 El Telescopio espacial James Webb, un telescopio espacial de largo alcance creado en conjunto de agencias espaciales para la investigación de los eventos más remotos del universo.
 James Edwin Webb, oficial de marina, político, abogado y aviador militar que ocupó el cargo de Administrador de la NASA en 1961.
 Sidney James Webb, político socialista británico.
 James Webb III, basquetbolista estadounidense.
 David James Webb, un exfutbolista inglés.
 Ernest James Webb, atleta británico que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 1908.
 James Layne Webb, cantautor estadounidense más conocido como "Jimmy Webb".
 James Henry Webb, Jr., político y escritor estadounidense.